Venten ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Venten (* 1964), deutscher Rundfunkmoderator, Journalist und Sprecher
 Marc Venten (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Korschenbroich

Siehe auch:
 Wenten
 Wenden (Begriffsklärung)